Лишна може бити:

 Лишна (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Лишна (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Лишна (Рокицани), насељено мјесто у округу Рокицани, Плзењски крај, Чешка Република